Деветнаеста сезона Светског купа у алпском скијању је почела 1. децембра 1984. у Курмајору у Италији а завршена је 23. марта 1985. у Хевенли Велију у САД. Победници у укупном поретку су били Марк Ђирардели из Луксембурга и Микела Фиђини из Швајцарске.

Календар такмичења

Легенда

Распоред такмичења

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно 

Коначни поредак након 36 трка.

Слалом

Велеслалом 

* Такмичења у супервелеслалому су се бодовала за поредак у такмичењу велеслалома.

Спуст

Комбинација

Поредак – жене

Укупно 

Коначни поредак након 33 трке.

Слалом

Велеслалом 

* Такмичења у супервелеслалому су се бодовала за поредак у такмичењу велеслалома.

Спуст

Комбинација

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 1984.
Алпско скијање у 1985.